Відкрите море () (міжнародно-правовий термін) — частина Світового океану, розташована за межами територіальних вод і виключної економічної зони будь-якої держави. Відкрите море знаходиться у спільному використанні всіх держав.

Користування водами відкритого моря здійснюється на основі загальновизнаного в міжнародному праві принципу вільного статусу Відкритого моря, який встановлює, що ніяка держава не в праві розповсюджувати свою владу на Відкрите море та повітряний простір над ним. Цей принцип закріплено та конкретизовано Женевською конвенцією про Відкрите море, прийнятою в 1958 році.

Згідно з конвенцією про Відкрите море, всі держави мають право на торговельне та військове судноплавство у Відкритому морі, на рибальство, морський промисел, прокладку кабелів та трубопроводів, проведення наукових досліджень. Літаки та інші повітряні судна всіх держав можуть вільно пересуватись над Відкритим морем, і таке інше.

Будь-яке судно, що знаходиться у Відкритому морі, підлягає владі тільки тієї держави, під чиїм прапором воно плаває (так звана «юрисдикція прапора»). Винятком з цього правила є право іноземного військового корабля при наявності деяких окремо визначених обґрунтувань зупинити та оглянути судно.

Під час військових дій Відкрите море може бути театром військових дій без додаткового оголошення війни.

Див. також 
 Територіальні води
 UNCLOS

Література
 В.С. Ржевська. Відкрите море // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К:Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X

Посилання 
 Відкрите море  // 
 Конвенція про відкрите море 1958  // 
 Рес комуніс  // 

Право
Морські кордони